Kvalifikationen til VM i håndbold 2015 var en række kampe, der blev spillet for at finde de 22 landshold, der skal deltage i VM-slutrunden i 2015. Kvalifikationen foregik dels via de kontinentale mesterskaber og dels (for Europas vedkommende) ved yderligere kvalifikationskampe. De forsvarende verdensmestre fra  og værtsnationen  er direkte kvalificerede til selve slutrunden og deltog derfor ikke i kvalifikationsturneringen.

De forskellige verdensdele har følgende antal deltagere, inklusive de ovenfor nævnte (markeret med +1):

Afrika 
De afrikanske deltagere blev fundet ved de afrikanske mesterskaber i 2014, hvorfra tre hold kvalificerede sig til mesterskaberne. Det blev de afrikanske mestre fra , sølvvinderne fra  og bronzevinderne fra .

Asien 
De asiatiske deltagere blev fundet ved de asiatiske mesterskaber i 2014, hvorfra tre hold kvalificerede sig til mesterskaberne. Eftersom mestrene fra  som kommende VM-værter var kvalificeret på forhånd, gik de tre asiatiske VM-billetter til de efterfølgende hold, nemlig sølvvinderne fra , bronzevinderne fra  og , der blev nr. fire.

Europa 
Europa har tretten deltagere med til VM, hvoraf de ni blev fundet via en kvalifikationsturnering og tre blev fundet via europamesterskaberne i 2014 (europamestrene fra , sølvvinderne fra  og , der blev nr. fire - efter , der som forsvarende verdensmestre er direkte kvalificerede).

Den europæiske kvalifikationsturnering foregik i to runder. I første kvalifikationsrunde deltog de landshold, der ikke havde kvalificeret sig til EM i 2014, dog undtaget . Der deltog tyve hold i det indledende gruppespil. De tyve hold var fordelt i fem puljer med fire hold i hver. De fem puljevindere kvalificerede sig til playoffrunden, hvortil de hold, der havde kvalificeret sig til EM i 2014, men ikke kvalificerede sig direkte (top 3 plus Spanien) og Tyskland var direkte kvalificerede.

Gruppespillet 
Herunder ses resultaterne fra den europæiske kvalifikationsturnering.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Playoffkampe 
Vinderne af disse ni kampe kvalificerede sig til VM i 2015. Kampene  blev afviklet 7./8. juni og 14./15. juni 2014.

Oceanien 
Et hold fra Oceanien kvalificerede sig til mesterskaberne.  og  mødtes over to kampe i New Zealand den 25. og 26. april 2014. Australien kvalificerede sig til VM med en samlet sejr på 54-36. Senere besluttede International Handball Federation dog, at Oceanien ikke måtte få et hold med til VM, eftersom verdensdelen ikke har et anerkendt kontinentalforbund, så  har fået et wildcard til VM.

Panamerika 
De panamerikanske deltagere blev fundet ved de panamerikanske mesterskaber i 2014, hvorfra tre hold  kvalificerede sig til mesterskaberne. Det blev mestrene fra , sølvvinderne fra  og bronzevinderne fra .

Referencer

Noter 

VM i håndbold 2015 (mænd)
Håndbold i 2013
Håndbold i 2014